Linnonmaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Harri Linnonmaa (né en 1946), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1978), personnalité radiophonique finlandais
 (1920-1995), coureur cycliste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois